9-й Кубок президента Республики Казахстан проходил с 8 по 12 августа 2016 года в Шымкенте. В турнире принимали участие 8 юношеских команд (игроки не старше 2000 года рождения).

Участники

Формат 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 8 команд были разбиты на две группы (А и В), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е места выходят в финал, а две команды занявшие 2-е места борются за 3-е место.

Стадионы 
Матчи группового этапа проходили на поле № 7 и на стадионе «Намыс». Матч за третье место проходил в ФЦ «БИИК», а финал на «стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова».

Групповой этап

Группа А

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Группа В

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

 7 голов

  Хагани Садыхов

 6 голов

  Камран Гулиев (1 пен.)

 3 гола

  Еркебулан Сейдахмет
  Шахром Самиев

 2 гола

  Алиреза Асадабади
  Юнес Делфи
  Хоссейн Ноходхар
  Дмитрий Бачек
  Денис Краснопёров
  Гулжигит Борубаев
  Сыргаболот Орозбек уулу
  Вахдат Ханонов (1 пен.)

 1 гол

  Алдрит Ошафи (1 пен.)
  Шакир Сейидов
  Иззат Муштагов
  Мухаммад Махаррамов
  Саид Хоссейнпур
  Вахид Намдари
  Мохаммад Гадери
  Саид Ахани
  Мохаммад Шарифи (1 пен.)
  Таха Шариати
  Ареф Мохаммадалипур (1 пен.)
  Дарын Кайнолла
  Динмухаммед Караман
  Дамир Жанбаев
  Динмухаммед Кашкен (1 пен.)
  Мади Жакипбаев
  Руслан Махан
  Жасулан Каиркенов
  Гулжигит Аликулов
  Рыскелди Артыкбаев
  Гога Гогричиани
  Хувайло Малиев
  Далер Эдгоров

Награды 
 Лучший игрок турнира
  Динмухаммед Кашкен
 Бомбардир турнира
  Хагани Садыхов
 Лучший нападающий турнира
  Еркебулан Сейдахмет
 Лучший полузащитник турнира
  Шахром Самиев
 Лучший защитник турнира
  Таха Шариати
 Лучший вратарь турнира
  Илиа Синани

2016
Август 2016 года
Европейский футбол в сезоне 2015/2016
Футбол в Казахстане в 2016 году
2016 год в Шымкенте
Спорт в Шымкенте